Ephraim est un nom d'origine hébraïque qui désigne :

un patronyme :
 Éphraïm (en hébreu : אפרים), second fils d’Asnath et de Joseph.
 Ephraim, un patriache de l'Église orthodoxe russe du .
 Armand Éphraïm (1852-1935), un auteur dramatique français.
un toponyme :
  Éphraïm, nom d'une ville citée dans l'Évangile selon Jean XI, 53-54 ; aujourd'hui Taybeh en Palestine.
 Ephraim, une ville américaine de l'Utah.
 Ephraim, une ville américaine du Wisconsin.